Басараб:
 Басараб I — воєвода або принц Валахії (c. 1310/1319–1352).
 Басараб Іван — український адвокат, громадський діяч.
 Басараб Матей — один з найзначніших господарів Волощини (1632—1654).
 Басараб Михайло (нар. 1977) — український політолог
 Басараб Михайло Васильович — український футболіст.
 Басараб Ольга Михайлівна — українська громадська і політична діячка.
 Басараб Петро Михайлович — український підприємець у галузі промисловості.

 Басараб — місто в повіті Констанца, Румунія

Див. також 
 Бесараб